Wada steht für:
 Wada (Familienname), Familienname, zu Namensträgern siehe dort
 Wada (Klan, Kusunoki), japanischer Klan
 Wada (Klan, Miura), japanischer Klan

Wada ist der Name folgender

Orte:
 Wada, Stadtviertel im Stadtbezirk Suginami in der Stadt Tokio
 mehrere ehemalige japanische Gemeinden in folgenden Präfekturen bzw. Landkreisen (gun):
 Wada (Akita), eingemeindet nach Kawabe (Akita) (heute: Akita (Akita))
 Wada (Inba-gun) (Chiba), aufgegangen in Sakura (Chiba)
 Wada (Awa-gun) (Chiba), aufgegangen in Minamibōsō
 Wada (Asuwa-gun) (Fukui), eingemeindet nach Fukui
 Wada (Ōi-gun) (Fukui), aufgegangen in Takahama (Fukui)
 Wada (Gifu), aufgegangen in Kojima (Gifu) (heute: Ibigawa (Gifu))
 Wada (Hiroshima), aufgegangen in Miyoshi (Hiroshima)
 Wada (Hokkaidō), aufgegangen in Nemuro (Hokkaidō)
 Wada (Hyōgo), eingemeindet nach Sannan (Hyōgo) (heute: Tamba)
 Wada (Kagawa), eingemeindet nach Toyohama (Kagawa) (heute: Kan’onji)
 Wada (Kōchi), eingemeindet nach Sukumo
 Wada (Chiisagata-gun) (Nagano), aufgegangen in Nagawa (Nagano)
 Wada (Higashichikuma-gun) (Nagano), eingemeindet nach Matsumoto
 Wada (Shimoina-gun) (Nagano), aufgegangen in Tōyama (Nagano) (heute: Iida)
 Wada (Niigata), eingemeindet nach Arai (Niigata) (heute: Myōkō (Stadt))
 Wada (Ōita), eingemeindet nach Nakatsu
 Wada (Shimane), aufgegangen in Asahi (Shimane) (heute: Hamada)
 Wada (Shida-gun) (Shizuoka), eingemeindet nach Yaizu
 Wada (Hamana-gun) (Shizuoka), eingemeindet nach Hamamatsu
 Wada (Tottori), eingemeindet nach Yonago
 Wada (Wakayama), aufgegangen in Mihama (Wakayama)
 Wada (Yamagata), eingemeindet nach dem heutigen Takahata (Yamagata)
 Wada (Saba-gun) (Yamaguchi), aufgegangen in Shinnan’yō (heute: Shūnan)
 Wada (Ōshima-gun) (Yamaguchi), aufgegangen in Tōwa (Yamaguchi) (heute: Suō-Ōshima (Yamaguchi))

geografischer Objekte:
 Wada (Maharashtra), Verwaltungseinheit in der indischen Provinz Maharashtra

WADA steht für:
 Welt-Anti-Doping-Agentur
 Selaparang Airport (ICAO-Code), Flughafen von Mataram auf der indonesischen Insel Lombok

Siehe auch:
 Vada

Abkürzung